Cattedrale della Madre di Dio, a Batumi
 Ex Cattedrale della Madre di Dio, a Hajdúdorog